Siklós László (1934) újságíró, író
 Siklós László (1955) biológus